Galeamopus pabsti es una especie del género extinto Galeamopus de dinosaurio saurópodo diplodócido que vivió a finales del período jurásico durante el Kimmeridgiense, hace unos 155 millones de años en lo que es hoy Norteamérica. Fue hallada en la zona inferior de la formación Morrison en Wyoming y Colorado, Estados Unidos.
Varios especímenes fueron referidos al género Galeamopus pero no a Galeamopus hayi. Estos incluyen al espécimen AMNH 969, un cráneo casi completo; el espécimen USNM 2673, un cráneo parcia; y SMA 00011 , conocido como "Max", un esqueleto. SMA 00011 es lo suficientemente distinto como para considerar nombrar una especie separada para este. En 2017, el espécimen "Max" fue designado como el espécimen tipo de una segunda especie de Galeamopus, G. pabsti, por Tschopp y Mateus. Fue nombrado en honor del Dr. Ben Pabst, quien descubrió el espécimen y ayudó al montaje del esqueleto en el Sauriermuseum Aathal.
Galeamopus pabsti es considerado un saurópodo avanzado ubicado como miembro de la familia de Diplodocidae, dentro de esta forma un clado junto a Diplodocus dentro de la subfamilia Diplodocinae

El cladograma a continuación muestra una hipótesis sobre las relaciones de Galeampous con otros diplodócidos, de acuerdo con el análisis de Tschopp y Mateus (2017).

Referencias

Véase también
Galeamopus

Diplodocoidea
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Jurásico